Marlène's Ballet Company, een balletgezelschap in Suriname
 Malawi Broadcasting Corporation, een radiozender in Malawi, Afrika
 Manila Broadcasting Company, Inc., een radiozender in de Filipijnen
 Mauritius Broadcasting Corporation, een radiozender in Mauritius
 Middle East Broadcasting Center, een radiozender in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten
 Monster Buster Club, een animatieserie
 Moonbase Commander, een computerspel
 Munhwa Broadcasting Corporation, een radiozender in Seoul, Zuid-Korea
 Museum of Broadcast Communications, een museum in Chicago, Illinois
 Transports de la région Morges–Bière–Cossonay, Zwitserse smalspooronderneming